Авинурме ():

 Авинурме — бывшая волость в Эстонии.
 Авинурме — посёлок в уезде Ида-Вирумаа, Эстония.